Mount Austin kan avse:

 Mount Austin, Antarktis
 Mount Austin, Hongkong – alternativt namn för Victoria Peak